Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Bank Classic) van 2002 vond plaats van 31 december 2001 tot en met 5 januari 2002 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de zeventiende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Meilen Tu (Verenigde Staten) was het zesde reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

Ook de als eerste geplaatste Spaanse Ángeles Montolio kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

De ongeplaatste Anna Smashnova uit Israël won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Russin Tatjana Panova in twee sets. Smashnova wist voor de eerste, en laatste, keer in haar loop­baan het toer­nooi van Auckland op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds anderhalf jaar. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Seda Noorlander had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel weten te veroveren – daar verloor zij haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Alexandra Fusai en Rita Grande hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Nicole Arendt en Liezel Huber won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste Tsjechisch/Slowaaks koppel Květa Hrdličková en Henrieta Nagyová in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Arendt had daar­naast vijftien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zuid-Afrikaanse Huber drie.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Auckland 2002
Auckland